Е́взлин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Евзлин, Вольф Нахимович — советский инженер. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1947) за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы (за создание и освоение в производстве новой серии асинхронных электродвигателей — в группе инженеров завода № 658).
 Евзлин, Михаил Самуилович (1952—2020) — израильский и испанский филолог, семиотик, переводчик, издатель.